

Cinema
The Patriot – il titolo originale di film statunitensi, alcuni distribuiti in Italia con i seguenti titoli:
The Patriot – cortometraggio del 1913 con Eugene Moore
The Patriot – regia di William S. Hart (1916)
Lo zar folle (The Patriot) – film del 1928 diretto da Ernst Lubitsch
The Patriot – film del 1986 diretto da Frank Harris
The Patriot – film del 1998 diretto da Dean Semler con protagonista Steven Seagal
Il patriota (The Patriot) – film del 2000 diretto da Roland Emmerich

Musica
The Patriot – album degli Holy Blood del 2008-

Sport
The Patriot – nome con cui è conosciuto il wrestler Del Wilkes.